On ne vit qu'une fois () est un film grec réalisé par Yórgos Tzavéllas et sorti en 1958 ;
 On ne vit qu'une fois () est un feuilleton télévisé américain en  créé par Agnes Nixon et diffusé entre le  et le  sur le réseau ABC ;
 On ne vit qu'une fois est le  épisode de la première saison de la série télévisée La Cinquième Dimension ;
 On ne vit qu'une fois (Yolo) est le quatrième épisode de la vingt-cinquième saison de la série télévisée Les Simpson et le  de la série ;
  est un film hispano-argentin de Federico Cueva dont la sortie est prévue en 2017.

Voir aussi
 
 On ne meurt que deux fois